A Sociedade Brasileira de Direito Público (SBDP) está sediada na São Paulo (cidade)cidade de São Paulo e foi fundada em 1993 pelo professor Carlos Ari Sundfeld e outros professores da área a fim de fomentar estudos nos diversos ramos do direito público, administrativo, ambiental, urbanístico etc.

Ligações externas
Página oficial

Direito público do Brasil
Academias e sociedades científicas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)